

Patronyme

Abdul Razak (1922-1976), premier ministre de Malaisie
Abdul Razak (* 1992), footballeur ivoirien
Brimah Razak (* 1987), footballeur ghanéen
Karim Abdul Razak (* 1961), footballeur et entraîneur ghanéen
Patronyme arabe
Patronyme ghanéen